Ceguaca kan syfta på:

Honduras 

 Ceguaca (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Ceguaca (ort), Departamento de Santa Bárbara,